

Голлі-Гілл — місто, штат Флорида
 Голлі-Гілл — місто, штат Південна Кароліна